Tekko bezeichnet

 Tekkō, japanische Kobudō-Waffe
 Tekko, 1901 in Basel erfundene, waschbare und lichtbeständige Tapeten der Salubra AG